Fanfulla peut désigner :

 Fanfulla, un acteur italien ;
 Fanfulla 1874, un club de football italien de la ville de Lodi.